

Geografia

Twyford (Berkshire)
Twyford (Buckinghamshire)
Twyford (Hampshire)
Twyford (Leicestershire)
Twyford (Norfolk)